Izquierda Unida es la denominación de varias coaliciones políticas pasadas y presentes, por lo que puede aludir a:

 Izquierda Unida, coalición política española (1986-...), o sus federaciones regionales:
 Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (1984-...).
 Izquierda Unida de Aragón (1986-...).
 Izquierda Unida de Asturias (1986-...).
 Esquerra Unida de les Illes Balears (1996-...)
 Izquierda Unida Canaria (1993-...)
 Izquierda Canaria Unida (1986-1991)
 Izquierda Unida de Cantabria (1986-...).
 Izquierda Unida de Castilla-La Mancha (1986-...).
 Izquierda Unida de Castilla y León (1986-...).
 Esquerra Unida Catalunya (2019-...).
 Esquerra Unida i Alternativa (1998-2019).
 Izquierda Unida de Extremadura (1986-...).
 Esquerda Unida (1986-...), federación gallega de IU.
 Izquierda Unida de La Rioja (1986-...).
 Izquierda Unida-Verdes de la Región de Murcia (1986-...).
 Izquierda Unida-Madrid (2016-...).
 Izquierda Unida Comunidad de Madrid (1986-2015).
 Izquierda Unida de Navarra (1986-...).
 Esquerra Unida del País Valencià (1986-...).
 Ezker Anitza (2012-...).
 Ezker Batua-Berdeak (1986-2012).
 Izquierda Unida Exterior (2017-...).
 Izquierda Unida, coalición política peruana (1980-1995)
 Izquierda Unida, coalición política argentina (1987-1991).
 Izquierda Unida, coalición política argentina (1997-2005).
 Izquierda Unida, coalición política chilena (1987-1989).
 Izquierda Unida, partido político chileno (2013).
 Izquierda Unida, partido político venezolano (2002).
 Izquierda Unida, coalición política costarricense (2005-2006).
 Izquierda Unida, partido político sanmarinense (2006-2017).
 , coalición política boliviana (1989-1997).
 Izquierda Unida, partido político alemán (1989-1992).
 Partido de la Izquierda Unida Estonia, partido político estonio (2008).
 Movimiento Izquierda Unida, partido político dominicano.
 Izquierda Democrática Unida (EDA), partido político griego (1951-1977)
 , coalición entre la EDA y el KKE griegos para las elecciones de 1974.